Dunkierka – miejscowość we Francji
 Dunkerque (1937) – francuski pancernik z okresu II wojny światowej
 Pancerniki typu Dunkerque

Zobacz też 
 Dunkierka – ujednoznacznienie dotyczące polskojęzycznej nazwy miasta 
 Dunkirk – ujednoznacznienie dotyczące anglojęzycznej nazwy miasta